Смотрите так же другие значения термина Лягушка

 
Выпрыгивающая мина (в народе "мина-лягушка" , "шпрингмина" ) — противопехотная выпрыгивающая осколочная мина кругового поражения.

Является разновидностью противопехотной мины. Своё происхождение ведет от немецкой выпрыгивающей мины S-мины (Schrapnellmine, Splittermine или Springmine) времён Второй мировой войны. 

В ходе войны и после её окончания ряд стран разработали свои собственные модели выпрыгивающих мин, в большинстве случаев, основанные на использовании конструктивных решений S-мины.
Подобные мины были созданы и производились в США, Франции, СССР, Вьетнаме, Китае и Италии и ряде других.

Конструктивно выпрыгивающие мины более сложные и трудоёмкие в изготовлении, также более дорогостоящие, по сравнению с типовыми противопехотными минами. Корпус выпрыгивающей мины содержит большое количество стальных элементов, что делает их сравнительно легко обнаруживаемыми с помощью металлоискателя.

Примеры 
 : S-мины — (Schrapnell-Mine) немецкая противопехотная выпрыгивающая мина, разработанная в 1930-х годах.
 : ОЗМ-3, ОЗМ-4, ОЗМ-72 — семейство советских выпрыгивающих мин.
 : М16 АРМ — американский аналог немецкой S-мины.
 : PROM-1.
 : Valmara 59, Valmara 69 и последняя в семействе Valmara — VS-JAP ().
 : ПСМ-1 — болгарская выпрыгивающая мина, состояла на вооружении стран Варшавского договора, в частности, Польши.

Литература

Ссылки 

Инженерные боеприпасы
Противопехотные мины
Изобретения Германии